Seznam občin departmaja Calvados zajema 706 občin.

 (CAC) Communauté d'agglomération Caen la Mer, ustanovljena leta 2002.

Calvados